Морфологічний аналіз (винахідництво) — методика творчості у сфері винахідництва.
 Морфологічний аналіз (геофізика) — метод визначення характеру та історії розвитку нових рухів земної кори.
 Морфологічний аналіз (лінгвістика) — аналіз внутрішньої структури слова, один із методів обробки природної мови.